Die Liste aller Kfz-Kennzeichen der Bundesrepublik Deutschland enthält alle in der Bundesrepublik Deutschland jemals gültig gewesenen oder noch gültigen Unterscheidungszeichen. In den Fällen der Zuständigkeit zweier oder mehrerer Zulassungsbezirke wird auf die Liste aller deutschen Kfz-Kennzeichen mit einer Gebietseinteilung verwiesen.

Weitere Informationen zu den Bundes-, Landes- und Diplomatenkennzeichen befinden sich in den Artikeln Kfz-Kennzeichen (Deutschland), Liste der Kfz-Kennzeichen in Deutschland und Diplomatenkennzeichen (Deutschland).

Die ein bis drei Buchstaben am Anfang eines Kennzeichens der Bundesrepublik Deutschland werden offiziell als Unterscheidungszeichen, die folgende Buchstaben-/Ziffernkombination offiziell als Erkennungsnummer bezeichnet. Die Regelungen zur Festlegung und Aufhebung der Unterscheidungszeichen sowie zur Vergabe von Kfz-Kennzeichen und Erkennungsnummern finden sich in § 8 sowie in den Anhängen 2 und 3 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung.

Abkürzungen und Erläuterungen 
 Bem = Bemerkungen
 aus = auslaufend
 gen = generell (wenn vorher ein Unterscheidungszeichen gewählt werden konnte, jetzt aber nicht mehr)
 neu = neues oder wieder neu eingeführtes Unterscheidungszeichen
 opt = optional Hinweis: Die Angabe neu entfällt.
 str = streichen (= es gibt kein einziges Kennzeichen mehr)
 zopt = zusätzlich optional

Hochgestellte römische Zahlen

Wenn dasselbe Unterscheidungszeichen verschiedenen Zulassungsbezirken ohne einen Bezug dieser zueinander zugewiesen wurde, wird es in der Liste mit Hilfe hochgestellter römischer Zahlen unterschieden.

Besonderheit: 3. Oktober bis 31. Dezember 1990 
In der Zeit vom 3. Oktober bis zum 31. Dezember 1990 wurden in den östlichen Bundesländern und in Ostberlin die Fahrzeuge mit den DDR-Kennzeichen zugelassen. Es wurden die für die DDR bis zum 2. Oktober 1990 ausgegebenen Unterscheidungszeichen in dieser Zeit weiterhin emittiert.

Bis zum 31. Dezember 1993 mussten diese Kennzeichen gegen die neuen Kennzeichen ausgetauscht werden. Dieser Umtausch verlief sukzessive. Wann die jeweiligen Kennzeichen umzutauschen waren, wurde amtlich bekannt gegeben.

Liste der Unterscheidungszeichen des Bundes 
Gültige Unterscheidungszeichen sind gelborange wiedergegeben. Unterscheidungszeichen, die kein einziges Fahrzeug mehr trägt, sind rot unterlegt.

Liste der Unterscheidungszeichen der Länder 
Gültige Unterscheidungszeichen sind gelborange wiedergegeben. Unterscheidungszeichen, die kein einziges Fahrzeug mehr trägt, sind rot unterlegt.

Liste der Unterscheidungszeichen für das Diplomatische Corps und für bevorrechtigte Internationale Organisationen 
Alle diese Unterscheidungszeichen sind bis heute gültig. Sie werden gelborange wiedergegeben.

Liste der Unterscheidungszeichen der Zulassungsbezirke 

Gültige Unterscheidungszeichen und die Verwaltungsgebiete, denen sie zugeordnet sind, sind gelborange wiedergegeben. Im Rahmen der Kennzeichenliberalisierung wieder gültig gewordene Unterscheidungszeichen sind grün dargestellt. Die genehmigten Unterscheidungszeichen, die jedoch nicht wieder ausgegeben werden, sind blau gefärbt. Unterscheidungszeichen, die kein einziges Fahrzeug mehr trägt, sind rot unterlegt.

A

B

C 

Fußnote

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N 

Fußnote

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Mögliche Änderungen 
Derzeit gibt es Änderungen im Rahmen der Kennzeichenliberalisierung.

Statistische Übersichten

Übersicht zur Kennzeichenliberalisierung

Sonstiges 
Elektrokarren auf der ansonsten autofreien Insel Helgoland haben das Unterscheidungszeichen AG, das für „Ausnahmegenehmigung“ steht. In der Erkennungsnummer stehen die Buchstaben NR. Es sind keine amtlichen Kennzeichen.

Siehe auch 
 Liste der Kfz-Kennzeichen in Deutschland
 Liste aller deutschen Kfz-Kennzeichen mit einer Gebietseinteilung
 Liste der deutschen Landkreise und Städte mit ihren Kfz-Kennzeichen
 Kennzeichenliberalisierung
 Ostzonenverzeichnis der deutschen Kfz-Kennzeichen
 Entwürfe für die Kfz-Kennzeichen in Deutschland
 Gültigkeitsbeginn der deutschen Kfz-Kennzeichen
 Liste der deutschen Kfz-Kennzeichen mit einer Einteilung nach Kategorien
 Liste der deutschen Kfz-Kennzeichen, die nicht mehr ausgegeben werden

Anmerkungen und Einzelnachweise 

Listekfzkennzeichenalle